Ракульское — название населённых пунктов в России:

 Ракульское — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Ракульское — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Ракульское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Муниципальное образование «Ракульское»